Tahara bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Aichi, Japan: Tahara (Aichi)
 eine Gemeinde in der Präfektur Hyōgo, Japan: Tahara (Hyōgo)
 ein Lehen mit Sitz in der japanischen Stadt Tahara: Tahara (Han)

Tahara ist ein japanischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
 Aruno Tahara (* 1949), japanischer Synchronsprecher
 Etsuko Tahara, japanische Fußballspielerin
 Keiichi Tahara (* 1951), japanischer Fotograf
 Rento Tahara (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Tawara Sunao (1873–1952), japanischer Pathologe
 Yutaka Tahara (* 1982), japanischer Fußballspieler

Tahara (hebräisch und arabisch für „Reinheit“) bezeichnet:
 das Konzept ritueller Reinheit im Judentum: Tahara
 das Konzept ritueller Reinheit im Islam: Tahāra